Эйфоретик — это вещество, которое повышает настроение, улучшает восприятие окружающего мира и уменьшает чувство стресса. Это слово обычно используется в контексте специфических веществ, таких как наркотические средства (например, MDMA), но также может относиться к лекарствам, которые назначаются для лечения депрессии или анxиетических расстройств.

Обратите внимание, что использование некоторых эйфоретиков может быть незаконным или опасным для здоровья. Всегда следует обращаться к квалифицированному медицинскому специалисту, прежде чем принимать любые вещества, в том числе эйфоретики.

Синтетические наркотики, известные как эйфоретики, оказывают воздействие на центральную нервную систему, которое длится от 3 до 8 часов. В это время человек становится очень активным, энергичным, эмоциональным, коммуникабельным. Он не чувствуют голода и желания спать.